«Торонто Мейпл Лифс» () — канадский профессиональный хоккейный клуб из Торонто, Онтарио. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1917 году и является клубом «Оригинальной шестёрки». В первом сезоне команда выступала под названием«Торонто» и стала первым чемпионом НХЛ, завоевав Кубок Стэнли. В следующем сезоне команда получила название «Торонто Аренас», а еще через год была переименована в «Торонто Сент-Патрикс» и называлась так вплоть до 1927 года, когда была снова переименована и получила своё нынешнее название «Торонто Мейпл Лифс». У «Торонто» за всю историю клуба было 17 генеральных менеджеров.

Список генеральных менеджеров

Примечания

Ссылки 

Генеральные менеджеры «Торонто Мейпл Лифс»